Nomád, nomád pásztorkodás életforma
Nomád, a Fenegyerek képregénysorozat egyik szereplője
Nomád (film)